Cass Hill bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Neuseeland:
 Cass Hill (Neuseeland)	

in den Vereinigten Staaten:
 Cass Hill (New Hampshire)	
 Cass Hill (New York)